L'Orhon (scritto anche Orkhon) è un fiume della Mongolia, la cui valle è sede di monumenti.
Orhon è la denominazione di una provincia della Mongolia.
L'alfabeto dell'Orhon è un antico sistema di scrittura.